Molekulska formula -{C4H10}- se može odnositi na:
 Butan (jedinjenje)
 Izobutan